Tartufo, el término puede hacer referencia a:

Tartufo (1664), obra teatral de Molière; 
Tartufo (1925), película dirigida por Friedrich Wilhelm Murnau;
Tartufo (1980), ópera de Kirke Mechem.